Angèle Chevrin (1911-1998), femme politique française ;
 Jean Chevrin (1928-1987), homme de théâtre français ;
 Rémy Chevrin (1963- ), directeur de la photographie français ;
Patronyme français